Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Kontich.

"
"

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province d'Anvers
 Inventaris Onroerend Erfgoed van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

Kontich
Kontich